Михеево — деревня Новоржевского района Псковской области. Входит в состав сельского поселения Выборской волости. 

Деревня расположена между правым берегом реки Сороти. Рядом находится Клескалово Новоржевского района Псковской области. Ранее Михеево обладало статусом села, так как имело церковь с приходом погоста Михеево церковь Казанской иконы Божией Матери.

Численность населения села на 1872-77 г.г. составляла 5 дворов, 15 жителей мужского пола, 30 жителей женского пола.

Примечания

Ссылки 
 http://i-nventory.ru/index.php?id=169

Населённые пункты Новоржевского района
Выборская волость